Canterbury College ist der Name folgender Colleges:

 Canterbury College (Indiana) (ursprünglich Central Normal College), Vereinigte Staaten
 Canterbury College (Kent), in England 
 Canterbury College, früherer Name der University of Canterbury, Neuseeland
 Canterbury College (Oxford), England 
 Canterbury College (Waterford), Australien 
 Canterbury College, ein Vorgängercollege der University of Windsor, Kanada